Soldo – moneta italiana
Carlo Soldo (1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Cristoforo da Soldo (1397 circa–1470) – storico italiano
Gaudenzio Soldo (1630–...) – scultore italiano
Luigi Soldo (1820-1874) – generale e patriota italiano
Nikola Soldo (2001) – calciatore croato, figlio di Zvonimir
Vinko Soldo (1998) – calciatore croato
Zvonimir Soldo (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore croato

Pagine correlate 
 Soldi (disambigua)